SIO steht als Abkürzung für:
 Flughafen Smithton, Tasmanien, IATA-Code
 die Sioux-Sprachen, ISO 639-2-Code
 Scripps Institution of Oceanography, Zentrum für Meeresforschung
 Serial Input Output, Peripherie-Bausteine für die serielle Ein- und Ausgabe in der Digitaltechnik, siehe Serielle Schnittstelle

SiO steht als Abkürzung für:
 Siliciummonoxid, chemische Verbindung
 für die Sicherheit an Bord eines zivilen Seeschiffes verantwortlicher Offizier, siehe Sicherheitsoffizier (Seefahrt)
 für die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen zuständiger Gehilfe des Leitenden Offiziers während bestimmter Ausbildungs- und Übungsvorhaben, siehe Sicherheitsoffizier (Militär)

Sio ist der Familienname folgender Personen:
 Ariu Lang Sio, australischer Schauspieler
 Aupito William Sio (* 1960), neuseeländischer Politiker der New Zealand Labour Party
 Enric Sió (1942–1998), spanischer Comiczeichner
 Giovanni Sio (* 1989), ivorisch-französischer Fußballspieler
 Giuliana De Sio (* 1957), italienische Schauspielerin
 Ka Un Sio (* 1992), macauischer Fußballspieler
 Scott Sio (* 1991), australischer Rugby-Union-Spieler

Sio bezeichnet:
 Sio (Togosee), Fluss in Togo
 Sio (Papua-Neuguinea), Küstenort in Papua-Neuguinea

Sió bezeichnet:
 Sió, Nebenfluss der Donau in Ungarn

Siø bezeichnet:
 Siø, dänische Insel zwischen Langeland und Tåsinge

SIO